Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych – PSPD
 PSPD 90 – polski mikrokomputer